Тама́ра Ива́новна Алёшина (по мужу — Толубеева; 10 мая 1919, Петроград — 21 сентября 1999, Санкт-Петербург) — советская актриса, заслуженная артистка РСФСР (1957).

Биография 
Родилась 10 мая 1919 года.

В 1940 году окончила Ленинградский театральный институт.

В 1940—1995 годах — актриса Ленинградского театра им. Пушкина. Исполняла лирико-бытовые и характерные роли русских женщин.

Заслуженная артистка РСФСР (1957).

Была женой народного артиста СССР Юрия Владимировича Толубеева (1906—1979), их сын — Андрей Толубеев (1945—2008).

Умерла в Санкт-Петербурге 21 сентября 1999 года. Похоронена на .

Творчество

Роли в театре

Ленинградский академический театр драмы имени А. С. Пушкина 

  — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Софья
  — «Русские люди» К. М. Симонова — Валя
  — «Горячее сердце» А. Н. Островского — Параша
  — «Дворянское гнездо» по И. С. Тургеневу — Лиза Калитина
  — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Лиза
  — «Школа злословия» Р. Шеридана — Мария
  — «Полководец Суворов» И. В. Бахтерева и А. В. Разумовского — Наташа
  — «В середине века» А. В. Софронова — Елена 
  — «Высокая волна» Г. Е. Николаевой и С. А. Радзинского — 
  — «Пигмалион» Б. Шоу — Элиза Дулитл
  — «Золотопромышленники» Д. Н. Мамина-Сибиряка — Анисья Тихоновна Молокова
  — «Испытание» П. Белобородова — Елена 
  — «Одна ночь» Б. Л.  Горбатова — Варя
  — «Бег» М. А.  Булгакова — Люська
  — «Сын века» И. П. Куприянова  — 
  — «Взрыв» И. Дворецкого — 
  — «Семья Журбиных» В. А. Кочетова и С. С. Кара — Лида, жена Виктора 
  — «Душной ночью» Дж. Болла и С. Силлифанта — миссис Колберт
  — «Дело, которому ты служишь» по  Ю. П. Герману — Вера Николаевна, жена Устименко
  — «Мария» А. Д. Салынского — Безверхая
  — «Похождения Чичикова, или Мёртвые души» по Н. В. Гоголю — Софья Ивановна, дама просто приятная
  — «Из жизни деловой женщины» А. Б. Гребнева — Анна Никитична
  — «Дети солнца» М. Горького — Меланья
  — «Пока бьётся сердце» Д. Я. Храбровицкого — Секретарша

Фильмография 

  — Приятели — Ирина
  — Фронтовые подруги — Зина Маслова, дружинница
  — Подруги, на фронт! (короткометражный) — Зина
  — Морской батальон — Галя, невеста Сергея Маркина
  — Небесный тихоход — старший лейтенант Маша Светлова
  — Алёша Птицын вырабатывает характер — Наталья Федоровна, мама Алеши, врач
  — Горячее сердце — Параша Курослепова
  — Михайло Ломоносов — императрица Елизавета Петровна
 1955 — Таланты и поклонники — Нина Васильевна Смельская, актриса
 1956 — Одна ночь — Варя
 1956 — Приключения Артёмки — Мотя
 1957 — Ласточка — Вера Степановна
 1958 — Повесть наших дней — Оксана Синеокая
 1960 — Победитель (короткометражный) — Вера Сергеевна
 1960 — Самолёт уходит в 9 — Ксения Головко
 1960 — Третья, патетическая (фильм-спектакль) — Настя, дочь Гвоздилина
1963 — Очарованный странник — Евгенья Семеновна, гражданская жена князя
1964 — Дети Ванюшина — Людмила
1965 — Обломов — Агафья Матвеевна Пшеницына
1965 — Старые друзья — Елизавета Ивановна
1981 — Фамильная реликвия — Тамара Михайловна
 1984 — Перегон — мать Вольнова
  — Букет мимозы и другие цветы — эпизод

Озвучивание
 1959 — Подводные рифы — Лидия
 1960 — «Семья Мяннард» — Маали

Звания и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (1957)
 Орден «Знак Почёта» (1982)
 Медали.

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич; Редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др.- М.: Сов. энциклопедия, 1987.- 640 с., 96 л. ил.

Ссылки 
 Алёшина Тамара Ивановна (1919—1999)

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Актёры и актрисы Александринского театра